Perce-neige, parfois orthographié perceneige, est un nom qui peut faire référence en français à :

Botanique 
 Perce-neige, nom communément donné à diverses plantes à fleurs blanches qui fleurissent vers la fin de l'hiver
 Perce-neige, nom recommandé pour la plante nommée Galanthus nivalis

Organisme   
 Perce-neige, association caritative fondée par l'acteur Lino Ventura

Fiction 
 Perce-Neige est un ami de Soren, dans la série de livres Les Gardiens de Ga'Hoole.
 Perce-neige est un roman de l'écrivain britannique A. D. Miller paru en 2011.
 Le Perce-neige, daté de 1863, est l'un des contes d'Andersen.
 Le Perce Neige est une série de manga japonais scénarisée et dessinée par .

Toponymie 
 Perceneige :  commune française, située dans le département de l'Yonne

Voir aussi 
 Éditions Perce-Neige
 Les Festivités du Perce-neige
 Funiculaire Perce-Neige
 Rallye Perce-Neige